Favand est un patronyme porté notamment par :

 Édouard Favand (1826-1881), homme politique français ;
 Eugène Favand (1793-1854), homme politique français.

Homonymie de patronyme